Pinna steht für: 

 die Ohrmuschel
 Pinna (Gattung), eine Gattung der Steckmuscheln (Pinnidae)
 die Große oder Edle Steckmuschel (Pinna nobilis) 
 in der Antike eine Stadt der Vestiner in Italien, das heutige Penne (Abruzzen)
 USS Pinna, ein Schiff der US-Marine
 pinna, in der Zoologie lateinisch für Flosse
 den Aufsatz einer Krone, siehe Pinnae

Pinna ist der Familienname folgender Personen: 

 Lorenzo Pinna (* 1950), italienischer Wissenschaftsjournalist
 Salvatore Pinna (* 1975), italienischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Pina